Куева дел Тигре има више значења:

 Куева дел Тигре (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куева дел Тигре (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику